Hommanäs kan syfta på:

 Hommanäs, Borgå – by i Borgå, Nyland
 Hommanäs, Paipis – ett bosättningsområde i Paipis by i Sibbo kommun, Nyland